Слиач:

 Слиач — курортный городок в центральной Словакии.
 Слиач — небольшой аэропорт в центральной Словакии.